Gerrini - tribù di gerridi o insetti pattinatori.
 Gerrini - nome degli abitanti di Gerre de' Caprioli